Уитон ():

Личности:

  (1924—2002) — американский актёр и режиссёр.
  (род. 1969) — бывший американский теннисист, писатель, лектор, ведущий американских ток-шоу.
  (1785—1848) — американский дипломат, юрист, посол США в Дании (1827—1835) и Пруссии (1835—1846).
 Гораций Уитон (1803—1882) — американский политик, конгрессмен из штата Нью-Йорк, родился в штате Коннектикут.
  (род. 1960) — певица, исполнительница госпел.
  (1809—1882) — общественный деятель, основатель Первой Конгрегационалистской церкви в Сиракузах.
 Уитон, Уил (род. 1972) — американский актёр, писатель.
  (род. 1972) — музыкант, исполнитель джаза.
  (1814—1888) — американский юрист, политический деятель, пионер бейсбола.
 
  (род. 1951) — американский спортивный агент, менеджер, актёр.

Города США:

  — город в округе Чиппева штата Висконсин.
  — пригород Чикаго, штат Иллинойс.
  — город в штате Калифорния.
  — город в округе Поттаватоми штата Канзас.
 Уитон — город в округе Траверс штата Миннесота.
  — город в округи Барри штата Миссури.
  — город округе Монтгомери штата Мэриленд.

Станции метро:

 Уитон — станция Вашингтонгского метро на Красной линии.

Другое:

  — единица меры количества фолловеров в «Твиттере» (мера была создана как отношение количества фолловеров некоторого пользователя Твиттера к количеству читателей Уила Уитона).

См. также 
 Уиттон

Примечания